Зързе (, ) е село в община Краковища (Драгаш), Призренски окръг, Косово. Населението възлиза на 236 жители според преброяването от 2011 г.

География 
Зързе е част от географския район Ополе, който през 2000 е обединен административно с Гора в единната община Краковища (Драгаш). Селото е разположено на ок. 4 километра североизточно от градчето Краковища (Драгаш) и на ок. 25 километра южно от град Призрен.

Бележки 

Села в Призренски окръг